Lajos másképp Lajosfalu (szlov. Ľudovítová), Szlovákia, Nyitrai kerület, Nyitrai járás
Nagylajosfalva (szerb. Падина / Padina), Szerbia, Vajdaság, Dél-bánsági körzet
Radnalajosfalva (rom. Cârlibaba Nouă), Románia, Suceava megye